Первая Федеральная Лига Югославии 1974/1975 () — 46-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1974/1975
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1974 году
Спорт в Югославии в 1975 году